Kallisté, en grec ancien  / , en français « la plus belle » ou « la très belle », peut désigner :
 l'île de Santorin, qui se serait nommée ainsi avant sa colonisation par les Doriens ;
 la Corse, surnommée  dans l'Antiquité ;
 le Kalliste, un navire mixte construit en 1993 pour la Compagnie méridionale de navigation ;
 Kalliste, copropriété et IRIS du  de Marseille.